C4P steht für:
 C4P, Abkürzung für Coaching for Professionals
 C4P, Softwarentwicklungsgesellschaft in Brüssel
 C4P (Artillerieschlepper), (ciągnik 4t polska; dt. Traktor 2t polnisch), als Artillerieschlepper eingesetztes Militärfahrzeug des polnischen Heeres

C4P